Смирновы:

 Смирновы — русский дворянский род.
 Смирновы — семья русских купцов, создатели торговой марки винно-водочных изделий Smirnoff.

Населённые пункты 
 Смирновы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Смирновы — деревня в Оричевском районе Кировской области (Истобенское сельское поселение).
 Смирновы — деревня в Оричевском районе Кировской области (Спас-Талицкое сельское поселение).

См. также 
 Смирнов